

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Becu“ beginnt.

Becu 



 Bécu, Marie-Jeanne, comtesse du Barry (1743–1793), Mätresse Ludwigs XV.

Becuc 
 Becucci, Matteo (* 1970), italienischer Popsänger

Becue 
 Becue, Brigitte (* 1972), belgische Schwimmerin

Becuw 
 Becuwe, Arsène (1891–1992), belgischer Komponist und Dirigent